Ker Rado est un petit château situé à Saint-Étienne-de-Montluc en Loire-Atlantique. C'est une propriété privée constituée d'une ferme en contrebas de la colline et d'un château implanté en limite de pente, surplombant la vallée de la Loire.

Histoire

Construction 
Ce château fut érigé par Henri Rado de Saint Guédas en 1894 dans le Bois-Poirier, ce dernier est aussitôt devenu dans le langage populaire Ker Rado que l’on emploie encore aujourd’hui pour situer le site. Henri Rado de Saint Guédas était avocat au barreau de Nantes ; il fut aussi maire de la commune de Saint-Étienne-de-Montluc de décembre 1919 à 1941.

Propriétaires 
Henri Rado de Saint Guédas légua le château à la famille de Boussineau. Jean de Boussineau marié à Anna Maujoüan du Gasset reçut donc le château de Ker Rado, car la mère de Anna Maujoüan du Gasset, Agathe Rado du Matz, fait partie de la famille du Matz et cette dernière a comme titre : seigneur du Matz et seigneur de Saint Guédas et plein d’autre titre de seigneur. C’est de ce fait que la famille de Boussineau avait récupéré, à l’époque, le château de Ker Rado. Il faut savoir qu’avant que Henri Rado de Saint Guédas lègue son château à Anna Maujoüan du Gasset, il lui avait dit : « Je te lègue mon château, mais tu me fais la promesse qu’il restera dans la famille le plus longtemps… ». C’est ce qu’a fait Anna Maujoüan du Gasset, car par la suite, elle le transmit dans la famille, et le légua à sa fille Annick de Boussineau.

La famille de Sartre 
Le 16 avril 1947 à Nantes, Annick de Boussineau se maria avec Joseph de Sartre et tous les deux eurent cinq enfants dont trois garçons (Bernard ✞, Hubert ✞ et Philippe) et deux filles (Béatrice et Dominique). Le château de Ker Rado resta dans la famille de Sartre jusqu’au décès de Annick de Sartre le 8 octobre 2022, elle mourut à l'âge de 100 ans, actuellement le château de Ker Rado est en vente et attend son acheteur.

La ferme 
La ferme de Ker Rado appartenait jusqu’en 1990 à la famille De Sartre, mais la famille Guchet acheta cette dernière, dont elle était alors locataire.

Description 
La propriété de Ker Rado est implantée en limite de pente, en surplomb de la vallée de la Loire. 
De style éclectique, l'architecture rassemble des éléments néo-Louis XIII, comme les encadrements alternés en pierre et en briques, mais aussi des moulurations néogothiques. Sa dépendance lui confère un aspect bourgeois typique de l’époque.

Galerie

Liens externes

Notes et références 

Château en Loire-Atlantique
Saint-Étienne-de-Montluc